Osoby o tym nazwisku:
 Frank McHugh – amerykański aktor
 Joe McHugh – irlandzki polityk
 Maureen McHugh – amerykańska pisarka